Slag bij de Hellespont (321 v.Chr.), veldslag
 Slag bij de Hellespont (324), zeeslag